Die Kuwait Open 2008 fanden vom 21. bis 27. April 2008 in der Stadt Kuwait statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2007/08 und gehörte zur Wertungskategorie Super Series Platinum. Das Preisgeld betrug 200.000 US-Dollar.

Titelverteidiger war Ramy Ashour, der erneut das Finale erreichte und dort wie schon im Vorjahr auf Amr Shabana traf. Shabana gewann die Partie mit 11:9, 11:7 und 13:11 und damit seinen 21. Karrieretitel.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, davon waren acht Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die 16 besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Abdullah Al Muzayen einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2007/08
2008